Edsel bezeichnet:
 Edsel, Automarke des US-amerikanischen Autoherstellers Ford Motor Company
 Edsel Ford (1893–1943), Präsident der Ford Motor Company von 1919 bis 1943, Sohn von Henry Ford
 Edsel Records, ein Sublabel der Demon Music Group
 Robert M. Edsel (* 1956), US-amerikanischer Geschäftsmann und Autor, Gründer der Monuments Men Foundation for the Preservation of Art